Wykaz sezonów hiszpańskiego klubu piłkarskiego Real Madrid Club de Fútbol.

Wykaz sezonów 

|-
|1936–39
| colspan="17" |wojna domowa w Hiszpanii – brak rozgrywek piłkarskich

Zestawienie wyników w rozgrywkach krajowych

Primera División

Copa de Alfonso XIII / Copa de España / Copa del Generalísimo / Copa del Rey

Bibliografia 
 
 
 
 

 
Strony przeglądowe – sport